Die Liste der Fahnenträger der jugoslawischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger jugoslawischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Jugoslawiens
 Liste der Fahnenträger der kroatischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der slowenischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der bosnisch-herzegowinischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der nordmazedonischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der serbisch-montenegrinischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der serbischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der montenegrinischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der kosovarischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Liste der Fahnenträger der Unabhängigen Olympiateilnehmer bei Olympischen Spielen

Einzelnachweise 

Jugoslawien
Fahnentrager